Білоруська опозиція складається з груп і окремих осіб у Білорусі, які намагаються кинути виклик спочатку владі Радянської Білорусі з 1988–1991 років, а потім з 1995 року все більш авторитарному президенту Олександру Лукашенку, якого прихильники руху часто вважають диктатором. Прихильники руху, як правило, закликають до парламентської демократії на основі західної моделі, зі свободою слова та політичним і релігійним плюралізмом.

Білоруський демократичний рух початку 20 століття див. Білоруська Народна Республіка.

Передумови 
Сучасний білоруський демократичний рух зародився наприкінці 1980-х років, коли перебудова Михайла Горбачова та Чорнобильська катастрофа 1986 року викрили серйозні недоліки радянської системи та активізували значну частину білоруського народу навколо проблем навколишнього середовища, десталінізації, національного відродження та демократичні зміни.

Розпад Радянського Союзу призвів до короткого періоду демократії між 1991 і 1994 роками.

Однак після свого обрання в 1994 році Олександр Лукашенко встановив авторитарне правління, створивши політичну систему, яка, за словами Ради ООН з прав людини, «несумісна з концепцією прав людини».

Історія

Антирадянські протести 1988 року 

З 3 червня 1988 року Мінськ щотижня «Litaratura я мастацтва» («Література і мистецтво») була опублікована стаття археологами Зенон Позняк і Yauhen Shmyhalyou про відривати 500 масових поховань сталінських жертв в Куропатах на околиці білоруської столиці. Стаття стала першою в Білорусі публікацією про злочини радянської влади. За цим у жовтні того ж року було засновано Мартиролог Білорусі для вшанування пам’яті жертв комунізму та організаційний комітет зі створення Білоруського народного фронту, який згодом став палким прихильником незалежності Білорусі від Радянського Союзу.

30 жовтня 1988 року ОМОН у Мінську насильно розігнав масову демонстрацію вшанування жертв сталінізму в Курапатах – першу з багатьох подібних зіткнень у сучасній історії Білорусі.

Створення Білоруського народного фронту 
24 і 25 червня 1989 року Білоруський Народний Фронт «Відродження» () було офіційно засновано з Пазняком як головою.

Білоруська революція 1991 року 
Білоруська революція 1991 року була серією загальнонаціональних страйків і мітингів за незалежність від радянської влади та її політики. Падіння рівня життя та безробіття разом із політикою гласності та перебудови також викликало масові демонстрації та заворушення переважно молодих людей, які вимагали демократії та керували протестами робітників по всій Білорусі.

Пізніше того ж року в Білорусі відбулися перші конкурентні парламентські вибори до Верховної Ради, які після розпаду Радянського Союзу проголосили Білорусь незалежною державою.

Вибори Лукашенка 

19 червня 1994 року в Білорусі відбулися перші президентські вибори, на яких переміг Лукашенко. З 1995 року почав консолідувати свою владу за рахунок парламенту та інших інституцій.

Мінська весна 1996-97 

Навесні 1996-97 років відбулася серія масових вуличних протестів під назвою «Мінська весна» або «Білоруська весна», спровоковані конституційним референдумом щодо змін до Конституції Білорусі 1994 року. Білоруська політична система ставала все більш авторитарною, а уряд намагався обмежити всі політичні свободи.

Хартія 97 

«Хартія 97» — це правозахисна група, яка черпає натхнення з декларації 1997 року із закликом до демократії в Білорусі . Документ – назва якого навмисно повторює чехословацьку декларацію прав людини Хартія 77 двадцять років тому – була створена в зв'язку з річницею референдуму, проведеного в 1996 році, і який, за словами організації, заявляє «прихильність принципам незалежності, свободи і демократії, повага до прав людини, солідарність з усіма, хто виступає за ліквідацію диктаторського режиму та відновлення демократії в Білорусі».

Джинсова революція (2006) 

Джинсова революція — термін, який використовували опозиція в Білорусі та її прихильники, щоб описати свої зусилля та прагнення щодо демократичних змін у Білорусі в період до президентських виборів 2006 року.

2010 президентські вибори 

Після президентських виборів у Білорусі 2010 року до 40 тисяч людей  протестували проти Лукашенка. Під час розгону після виборів було заарештовано до 700 опозиційних активістів, у тому числі 7 кандидатів у президенти.

Також було заблоковано або зламано кілька сайтів опозиції та опозиційних кандидатів. Також були заблоковані Facebook, Twitter, YouTube, Google Talk, багато поштових сервісів і LiveJournal. Штаб-квартира опозиційного угруповання та вебсайт Хартії 97 була штурмом силовиками Лукашенка, а весь її персонал був заарештований.

Як пише The Independent, силовики Лукашенка пішли за його опонентами "з лютістю, яка не виглядала б недоречною за радянських часів".

Протести 2011 року 

У 2011 році відбулася серія протестів під впливом серйозної економічної кризи. У результаті цих протестів 29 липня уряд заборонив збори та зібрання.

Протести 2017 року 

Через триваючу економічну рецесію, що тривала після останньої серії протестів у 2015 році, через падіння цін на бензин, того року було ухвалено закон про оподаткування безробітних. Близько 470 000 білорусів зобов'язані сплатити податок, але лише близько 10% з тих пір, як він був виписаний.

Приблизно 2500 протестувальників вийшли на вулиці в столиці Білорусі Мінську 17 лютого, щоб протестувати проти політики, яка вимагає від тих, хто працює менше ніж 183 днів на рік, щоб сплатити 250 доларів США за «втрачені податки» для фінансування соціальної політики. Це перетворюється приблизно на p. 5 мільйонів — півмісячна зарплата.  Закон виявився непопулярним і знущався в суспільстві як «закон проти соціальних паразитів». На 19 У лютому ще 2000 демонстрували у другому місті Гомель. Обидва зібрання пройшли мирно. Менші демонстрації пройшли в інших містах.

25 березня лідера опозиції Володимира Некляєва, який мав виступити на головній акції протесту, нібито зупинили вранці на шляху до Мінська.

Уряд захищав масові арешти та побиття громадян, стверджуючи, що поліція знайшла біля акції протесту в Мінську «бензинові бомби та наповнені зброєю автомобілі».

Президентські вибори 2020 року та протести 

У травні 2020 року знижене схвалення Лукашенка на тлі його боротьби з пандемією COVID-19 призвело до вуличних протестів, а блогер Сергій Тихановський назвав Лукашенка тарганом, як у дитячому вірші «Таракан-монстр», посилаючись на тапку, що означає штампування комаха. У результаті руху багато опозиційних кандидатів зареєструвалися на наступні вибори, але багато з них були заарештовані.

Масові протести спалахнули по всій Білорусі після президентських виборів у Білорусі 2020 року, які були затьмарені звинуваченнями в широкомасштабних фальсифікаціях виборів. Згодом опозиційний кандидат у президенти Світлана Тихановська, дружина Тихановського, заявила, що перемогла на президентських виборах, набравши від 60 до 70% голосів і сформувала Координаційну раду для сприяння мирній і впорядкованій передачі влади в Білорусі. Онлайн-групи в Telegram, такі як Nexta, а також менші децентралізовані групи відіграли важливу роль у поширенні інформації та координації опозиційної діяльності.

День Волі 
День волі () — неофіційне свято, яке відзначається в Білорусі 25 березня на згадку про проголошення незалежности Білоруською Народною Республікою Третьою Статутною грамотою в цей день у 1918 році. Цей день щорічно використовується білоруським демократичним рухом для протесту проти Олександра Лукашенка після його обрання.

Опозиційні партії та організації 

 Рада Білоруської Демократичної Республіки
 Білоруський народний фронт «Відродження» 
 Білоруська християнська демократія
 Білоруська партія зелених
 Nexta
 Соціал-демократична асамблея
 Об'єднана громадянська партія Білорусі
 Молодий Фронт
 Білоруська соціал-демократична партія (збори)
 Об'єднана Громадянська Партія
 Справедливий світ
 Партія БНФ
 День Волі (Білорусь)
 Зубр (політична організація)

Міжнародна підтримка

Організації 

  Європейський Союз запровадив санкції проти уряду Лукашенка.
  НАТО запровадило санкції проти адміністрації Лукашенка.

Уряди 
Дипломатичну підтримку білоруському демократичному руху надали такі уряди:

Примітки

Посилання 

 Хартія97 , сайт опозиційних новин

Протести в Білорусі
Сторінки з неперевіреними перекладами